Francesco Vandelli – Astronomo italiano.
Francesco Vandelli – Architetto italiano.